На первой летней Универсиаде в Турине (Италия) было разыграно 29 комплектов наград (19 — у мужчин и 10 — у женщин).

Сборные Советского Союза и Италии завоевали по 14 медалей, но хозяева Универсиады заняли в командном зачёте первое место, обойдя конкурентов по количеству золотых наград: семь против пяти.

Медали

Мужчины 
Мужчины разыграли 19 комплектов наград. Наибольшее количество медалей завоевала сборная Италии – 10 (5 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая).

Женщины 
Женщины разыграли 10 комплектов наград. Наибольшее количество медалей завоевала сборная Советского Союза – 9 (3 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых).

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Ссылка 
 Результаты легкоатлетического турнира летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com

Летняя Универсиада 1959
Лёгкая атлетика на летних Универсиадах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
1959 год в лёгкой атлетике